Garry De Graef (Aarschot, 21 oktober 1974) is een Belgisch voormalig profvoetballer die als verdediger of als middenvelder speelde.

Clubstatistieken

Varia 
 Garry De Graef werd na het seizoen 2009/10 tot "speler van het seizoen" verkozen door de supporters van Lierse SK.

Zie ook
Lijst van spelers van Antwerp FC
Lijst van spelers van Helmond Sport
Lijst van spelers van TOP Oss
Lijst van spelers van RKC Waalwijk
Lijst van spelers van De Graafschap
Lijst van spelers van Lierse SK

Externe links
 Profiel en statistieken van Garry de Graef op vi.nl
  Profiel van Garry de Graef

Belgisch voetballer